Гандгарви (, , «запашний») — клас напівбогів в індуїзмі. Гандгарви описуються в «Махабгараті», «Рамаяні» і Пуранах як чоловіки або коханці апсар, як співаки і музиканти, які тішать девів. Гандгарви дали назву староіндійської теорії музики («Гандгарва-веда») і одному з видів шлюбу (шлюб гандгарва — добровільний союз дівчини й хлопця без схвалення батьків)<ref>Пандей Р. Б ' '. Давньоіндійські домашні обряди (звичаї). — М.: Вища школа, 1990. — С. 319. </Ref>. В епосі вони також виступають і як воїни, озброєні луками, які іноді можуть бути ворожі людям.

Ця міфологія можливо сходить до загальноіндоєвропейської епохи, про що свідчать паралелі в міфологіях інших індоєвропейських народів (наприклад, Памірські жіндури, грецькі кентаври). У «Рігведі» згадується тільки один гандгарва — хранитель соми, іноді ототожнюється з сомою, чоловік "жінки вод" (апсари); від нього і апсар народжуються першопредки людей — близнюки Яма і Ямі. Гандгарва перебуває у верхньому небі, асоціюється з сонцем і сонячним світлом. Іноді він виступає як демон, ворожий Індрі. У «Атхарваведі» число гандгарвів дається як декількох тисяч, вони — шкідливі духи повітря, лісів та вод. У «Шатапатха-брахмані» гандгарви викрадають у богів сому, але змушені повернути її, спокушені богинею Вач.
 
Різна трактується походження гандгарвів: згідно з «Вішну-пураною», вони виникли з тіла Брахми, коли одного разу він співав; «Харівамша» називає їх батьком — онука Брахми ріші Кашьяпу, а їх матерями — дочок Дакші (Муні, Прадху, Капіла і Арішта). Пурани та епос згадують багатьох царів гандгарвів, серед яких найзначніші Чітраратха, Сурьяварчас, Вішвавасу і ріші Нарада. Також часто згадуються гандгарви Тумбуру і Чітрасена. Під час царювання Вішвавасу, за пуранами, виникла ворожнеча між гандгарвами і нагами: спочатку гандгарви проникли в підземне царство нагів і відняли у них їхні скарби, потім нагам за допомогою Вішну вдалося прогнати гандгарвів і повернути свої багатства.
Велику роль у міфології гандгарвів грають коні. Гандгарви возять бога Куберу, будучи при цьому наполовину кіньми, наполовину птахами. Царі гандгарвов наводять як подарунків коней; в епосі часто говориться про країну гандгарвів (Гандгарва-Дешан), що славиться кіньми. Ця місцевість ототожнюється багатьма істориками з Гандгари (Гандгара-Дешан), яка була прославленим центром конярства.

Є гандгарви жіночого роду — красиві й гармонійні гандгарви, очолювані абстрактною Гандгарвою або прародителькою коней.

 Примітки 

 Посилання 
 Напольский В. В.'' Кентавр ~ гандгарва ~ дракон ~ ведмідь: до еволюції одного міфологічного образу в Північній Євразії 

Персонажі індуїстської міфології
Напівбоги